

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Чернушка — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 
 Россия
 Чернушка — город, административный центр Чернушинского района Пермского края.
 Чернушка — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Чернушка — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Чернушка — посёлок в Кильмезском районе Кировской области.
 Чернушка — деревня в Прилузском районе Коми.
 Чернушка — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Чернушка — посёлок в составе города Йошкар-Ола Марий Эл.
 Чернушка — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Чернушка — посёлок в Красновишерском районе Пермского края.
 Чернушка — деревня в Уинском районе Пермского края.
 Чернушка — посёлок в составе города Чайковский Пермского края.
 Чернушка — посёлок в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Чернушка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Чернушка — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
 Чернушка — употребляемое местными жителями название Арчедино-Чернушенского хутора во Фроловском районе Волгоградской области.

Реки в России 
Вологодская область:
 Чернушка — правый приток р. Сухона.

Ивановская область:
 Чернушка — левый приток р. Люлишка.

Крым
 Чернушка — балка в степном Крыму, впадает в Донузлав.

Марий Эл:
 Чернушка — правый приток р. Большая Кокшага.
 Чернушка — левый приток р. Большая Кокшага.
 Чернушка — правый приток р. Малая Кокшага.
 Чернушка (Куярка) — левый приток р. Малая Кокшага.

Москва:
 Чернушка — левый приток р. Химки.

Московская область:
 Чернушка (устар.), Раменка — правый приток р. Истра.

Нижегородская область:
 Чернушка — приток р. Вая (приток Усты).
 Чернушка — приток р. Керженец.
 Чернушка — приток р. Юронга.
 Чернушка — приток р. Дорогуча.
 Чернушка — приток р. Малая Какша.
 Чернушка — приток р. Ватома.

Свердловская область:
 Чернушка — левый приток р. Азанка.
 Чернушка — приток р. Ирбит.

Тверская область

 Чернушка — левый приток р. Белейка

Удмуртия
 Чернушка — правый приток р. Вотка.
 Чернушка — левый приток р. Кырыкмас.
 Чернушка — правый приток р. Чур.

Челябинская область:
 Чернушка — правый приток р. Уй (приток Тобола).

Другое 
 Чернушка () — род травянистых растений семейства Лютиковые.
 Груздь чёрный (; разг. чернушка) — вид грибов из рода Млечник.
 Подгруздок чёрный (; разг. чернушка) — вид грибов из рода Сыроежка.
 Чернушка — имя полевой мыши, второстепенного персонажа сказки А. М. Волкова «Жёлтый Туман».
 Чернушка — советская собака, 9 марта 1961 года запущенная в космос и успешно вернувшаяся на Землю.
 «Чернушка» — фильм азербайджанского кинорежиссёра Шамиля Махмудбекова.

См. также 
 Чернушка 1-я
 Чернушка 2-я
 Чернушки (значения)
 Чернушкин
 Чернуха
Большая Чернушка